Klooster Mariënberg (Boppard) - voormalig klooster in Duitsland
 Klooster Mariënberg (Anjum) - naamgever van Klooster Anjum, Nederland